Никола́й Про́нин:
 Пронин, Николай Гаврилович (1919—1950) — участник советско-финской и Великой Отечественной войн, полный кавалер ордена Славы.
 Пронин, Николай Ильич (1896—1966) — министр вкусовой промышленности СССР в 1946—1949 годах.
 Пронин, Николай Мартемьянович (1940—2015) — советский и российский эколог, доктор биологических наук, профессор.
 Пронин, Николай Нилович (1895—1967) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Пронин, Николай Павлович (род. 1979) — российский хоккеист.
 Пронин, Николай Петрович (1922—1998) — советский общественно=-хозяйственный деятель, председатель Сызранского горисполкома.
 Пронин, Николай Харитонович (1921—1993) — Герой Социалистического Труда.